Des jumeaux sont des individus issus de la même mère et portés simultanément.

Jumeaux (), film soviétique de Konstantin Youdine sorti en 1945 : 

 Jumeaux (Twins) est un film américain réalisé par Ivan Reitman en 1988.

 Jumeaux : Commune du Puy-de-Dôme.
 Jumeaux : sommet des Alpes pennines.
 Jumeaux de Mologne : sommet des Alpes biellaises.

2 (nombre)
Homonymie de titre